Мусабеков — фамилия.

Известные носители 
 Мусабеков, Алмас (род. 1958) — советский самбист.
 Мусабеков, Газанфар Махмуд оглы (1888—1938) — советский и азербайджанский политический деятель и революционер.
 Мусабеков, Ерболат Ныгыманович (1946—2021) — советский и казахстанский демограф.
 Мусабеков, Расим Насреддин оглы (род. 1951) — азербайджанский политический, государственный и общественный деятель.
 Мусабеков, Фархат Мусабекович (род. 1994) — киргизский футболист.
 Мусабеков, Фирдавсбек Улугбек угли (род. 1997) — узбекский пловец-паралимпиец, олимпийский чемпион Летних Паралимпийских игр 2016.

 Мусабекова, Айкен (1912—1992) — советская и казахская актриса кино и театра, певица. Народная артистка Казахской ССР (1985).
 Мусабекова, Айна Махмуд кызы (1895—1938) — азербайджанский партийный и государственный деятель.